Епископ Афанасий (, в миру Анастасий Пауссиус-Кондоиди; ?, Кандиди — 10 (21) октября 1737) — епископ Русской православной церкви греческого происхождения, епископ Суздальский (1735—1737), епископ Вологодский (1726—1735).

Биография 
Родом из Кандиди, с греческого острова Крит.

Образование получил в Италии и Константинополе.

В 1711 году возвратился на родину, принял священство и поступил законоучителем князя Антиоха Кантемира.

В 1711 году, в ходе Прутского похода, Анастасий был замечен императором Петром I.

Прибыв в Россию, Кондоиди был первоначально назначен преподавателем в Московскую духовную академию, а затем определён протоиереем Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Ему также было поручено исправление славянского перевода Библии, над которым он трудился совместно с Феофилактом (Лопатинским).

В 1721 году назначен в Святейшем синоде асессором.

12 февраля 1722 года пострижен в монашество. С 2 марта 1722 года — игумен Ярославского Толгского монастыря.

8 июля 1723 года возведён в сан архимандрита Ярославского Спасского монастыря.

26 декабря 1725 года назначен советником Святейшего синода. С 15 июля 1726 года — член Святейшего синода.

9 октября 1726 года хиротонисан во епископа Вологодского.

13 июня 1727 года уволен из Святейшего синода. По инициативе епископа Афанасия и при его непосредственном участии в Вологде была открыта первая духовная семинария. На первых порах сам владыка Афанасий преподавал в ней латынь, итальянский и греческий языки. При семинарии начала формироваться библиотека — богатейшая по тому времени. В ней хранились сочинения Гомера, Овидия, Вергилия.

Обратил внимание на негативные тенденции в Русской православной церкви: ухудшение положения монастырей и убыль монашества. Причину такого положения дел Афанасий видел в разрушении монастырского хозяйства и грубом вмешательстве государства в церковные дела. Пользуясь своим влиянием в Синоде, Афанасий настоятельно советовал иерархам Русской церкви меры по оживлению монастырей.

После нескольких предупреждений от императрицы Анны Иоанновны за поддержку сосланного в Вологду опального ростовского епископа Георгия (Дашкова) был отстранён от руководства Вологодской кафедрой и 17 сентября 1735 года переведён на Суздальскую.

Скончался 10 октября 1737 года. Перед смертью епископ Афанасий завещал передать свою личную библиотеку частично в Московскую духовную академию, а частично — в Петропавловский собор.

Примечания

Литература 
 Суворов Н. И. Афанасий Кондоиди, епископ Вологодский и Белозерский // Вологодские епархиальные ведомости. — 1866. — № 9. — С. 348—362.
 Титов А. А. Епископ Афанасий Кондоиди // Русский Архив. 1908. — Кн. 3. — С. 5-6
 Настоятель Спасопреображенского Ярославского монастыря Афанасий Кондоиди (1723—1726) // ЯЗ. 1910. — № 5. — С. 1-2.
 Афанасий, епископ Суздальский, до пострижения Анастасий Кондоиди // Русский биографический словарь. Алексинский — Бестужев-Рюмин. — Репринт. воспроизв. изд. 1900 г. — М., 1999. — С. 371.

Ссылки 
 Афанасий (Пауссиус-Кондоиди) на сайте «Русское православие»

Епископы Русской православной церкви
Греческие церковные иерархи на Руси